Луїджі Тавері (; , Хорген, Швейцарія — 1 березня 2018) — швейцарський мотогонщик, триразовий чемпіон світу у класі 125cc MotoGP.

Біографія 
Луїджі Тавері дебютував у чемпіонаті світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії MotoGP в сезоні 1954, виступивши на Гран-Прі Франції в класі 500сс на мотоциклі Norton. У 1955 році на Гран-Прі Іспанії в класі 125cc він здобув свою першу перемогу.

За свою кар'єру Луїджі Тавері виступав на мотоциклах MV Agusta, Ducati, MZ, Kreidler та Honda, на якому у сезонах 1962, 1964 та 1966 став чемпіоном світу у класі 125cc.

Статистика виступів

MotoGP

У розрізі сезонів

Цікаві факти 
 У Швейцарії з 1958 року заборонені будь-які гонки на мотоциклах та автомобілях. Заборона була складена після драматичного нещасного випадку, який стався під час гонки в Ле-Мані 1955 року, коли автомобіль влетів у глядачів. Тоді загинуло 80 людей. Через 50 років «Федерація мотоциклістів Швейцарії» та група активістів, до якої входив також Луїджі Тавері, зібрали 71 000 підписів для подолання заборони, але цього виявилося замало — сенат відхилив прохання зняти заборону. Востаннє Гран-Прі Швейцарії проводилося в 1954 році в Берні.

Примітки

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 
 Луїджі Тавері  на офіційному сайті «Isle of Man TT» 

Швейцарські мотогонщики
Швейцарські чемпіони світу
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 50cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 250cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 350cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 500cc